Główczyce ist der Name zweier Orte in Polen:

 Główczyce (deutsch Glowitz), ein Dorf und Sitz der Gmina Główczyce in der Woiwodschaft Pommern
 Główczyce, der polnische Name von Glowtschütz, einer Ortschaft in der Gemeinde Guttentag (Dobrodzień), Woiwodschaft Oppeln